Zabiele ist der Name folgender Orte in Polen:

 Zabiele (Wielbark), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Wielbark, bis 1938: Sabiellen, 1938 bis 1945: Hellengrund, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Zabiele (Tuchów), Teil der Ortschaft Siedliska in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Tuchów
 Zabiele (Niedźwiada), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Niedźwiada
 Zabiele (Radzyń Podlaski), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Radzyń Podlaski
 Zabiele (Stoczek Łukowski), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Stoczek Łukowski
 Zabiele (Rzekuń), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Rzekuń
 Zabiele (Strzegowo), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Strzegowo
 Zabiele-Pikuły, Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Boguty-Pianki
 Zabiele Wielkie, Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Olszewo-Borki
 Zabiele-Piliki, Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Olszewo-Borki
 Zabiele (Kotla), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kotla, bis 1945:  Sabel, Kreis Glogau, Schlesien 
 Zabiele (Jaświły), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Jaświły
 Zabiele (Kolno), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Kolno
 Zabiele (Stawiski), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Stawiski
 Zabiele (Szepietowo), Weiler in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Szepietowo